Карл Готлоб Кюн (; 12 июля 1754, Шпергау под Мерзебургом — 19 июня 1840, Лейпциг) — немецкий  и историк медицины.

Биография 
Карл Готлоб Кюн учился в школе в Мерзебурге и Гримме, затем изучал классическую филологию и медицину в Лейпцигском университете. В 1801 году был назначен ординарным профессором медицины Лейпцигского университета, в 1812 году стал первым заведующим новой кафедры хирургии.

В 1820—1840 годах Кюн являлся ординарным профессором физиологии и патологии. Трижды избирался ректором Лейпцигского университета. В 1833 году Кюну было присвоено звание почётного гражданина Лейпцига.

Карл Готлоб Кюн добился научных заслуг в области древней истории медицины. Издавал и переводил труды Галена.

Труды 
 Geschichte der medizinischen und physikalischen Elektricität und der neuesten Versuche, die in dieser nüzlichen Wissenschaft gemacht worden sind. Weygand, Leipzig 1783.
 Pierre Bertholon, Karl Gottlob Kühn: Anwendung und Wircksamkeit der Electrizität zur Erhaltung und Wiederheilung der Gesundheit des menschlichen Körpers. Weissenfels 1788.
 Johann Adam Kulmus, Carl Gottlob Kühn: Johann Adam Kulmus anatomische Tabellen für Lehrlinge der Anatomie. Fritsch, Leipzig 1789.
 Johan Rudolph Deiman, Karl Gottlob Kühn: Von den guten Würkungen der Elektricität in verschiedenen Krankheiten// aus dem holländischen. Mit einigen Anmerkungen und Zusätzen. C.G. Proft, Sohn und Compagnie, Kopenhagen 1793.
 Konrad Anton Zwierlein, Karl Gottlob Kühn: Taschenbuch für Brunnen und Badegaeste, 1794. Fried. Aug. Leo, Leipzig [1794].
 Die neuesten Entdeckungen in der physikalischen und medizinischen Elektrizität/ 1. Leipzig 1796.
 Richard Pulteney, Karl Gottlob Kühn: D.Richard Pulteney’s Geschichte der Botanik bis auf die neueren Zeiten, mit besondrer Rücksicht auf England. Für Kenner und Dilettanten. Weygandsche Buchhandlung, Leipzig 1798.
 M. de Loys: Chronologische Geschichte der Naturlehre bis auf unsere Zeiten. Für Forscher und Freunde. Aus dem Französischen. Hrsg. von Karl Gottlob Kühn. Weygandsche Buchhandlung, Leipzig 1798—1799.
 Edward Moore Noble, Karl Gottlob Kühn: Ueber die Augenentzündung und ihre Nachkrankheiten. Wilhelm Rein, Leipzig 1802.
 Johann Adam Kulmus, Karl Gottlob Kühn: Anatomische Tabellen. Umgearb. und mit 27 neuen Kupfertafeln versehen von Karl Gottlob Kühn. Neue wohlfeilere Aufl. Hahn, Leipzig 1814.
 Galenus: [Opera omnia] Claudii Galeni opera omnia Klaudiu Galenu hapanta / ed. curavit C. G. Kühn. Reprogr. Nachdruck der Ausgage Leipzig 1821—1833 (Medicorum Graecorum opera quae exstant, 1-20) Olms, Hildesheim 1965 (, ).

Примечания

Литература 
 Vivian Nutton: Karl Gottlob Kühn and his edition of the works of Galen; a bibliography. Microform Publ., Oxford 1976.
 Aimilios D. Mavroudis: Der autographische Brief des K.G. Kühn über die Edition der Reihe Medicorum Graecorum opera quae exstant. In: Sudhoffs Archiv. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte 87,2 (2003), S. 173—179.

Ссылки 
 Биография
 Биография

Хирурги Германии
Историки медицины
Физиологи Германии
Патологи Германии
Ректоры Лейпцигского университета
Почётные граждане Лейпцига
Члены Гёттингенской академии наук